Храм Неба () — храмово-монастырский комплекс в центральном Пекине, включающий единственный храм круглой формы в городе — Храм Урожая (это главный храм комплекса, часто называемый Храмом Неба). Занесён ЮНЕСКО в список всемирного наследия человечества.

Комплекс был построен в 1420 году во время правления под девизом «Юнлэ» династии Мин. Храм неба расположен к юго-востоку от императорского дворца. Появился он в то же время, что и Запретный город, и первоначально действовал как храм Неба и Земли.

Храм Неба раскинулся на огромной площади в южной части Внешнего города, вдали от городской суеты. Считалось, что такое окраинное положение способствует свободному общению императора, сына Неба, со своими божественными предками.

Территория комплекса занимает около 280 гектаров. Создание такого большого комплекса соответствовало масштабам китайской столицы. Храм Неба был связан с главнейшими государственными ритуалами жертвоприношения Небу, властвующему над судьбами человека. В своих величавых формах храм воплотил представления о вселенной, сложившиеся в Китае ещё во времена глубокой древности.

Обширная территория, на которой расположен ансамбль храма, обнесена двумя рядами глухих стен, окрашенных в красный цвет, и образует в плане квадрат, символизирующий Землю. Круглые здания беломраморного резного алтаря и храмов, увенчанных синими коническими крышами, символизируют Небо (круг — знак солнца или Неба). Такое сочетание квадрата и круга обозначает союз неба и земли. Беспрерывно варьируясь и повторяясь, эти знаки круга и квадрата вместе с остроконечными синими вершинами конических крыш — символами Неба — как бы напоминают о беспрерывном круговороте стихий. Изначально назывался Храмом Неба и Земли, но после строительства в 1530 году отдельного Храма Земли стал выполнять функцию поклонения Небу.

Храм Неба — это непревзойдённый шедевр китайской архитектуры и ландшафтного дизайна, имеющий большое значение для развития одной из величайших цивилизаций мира. Китай более двух тысяч лет находился под властью императорских династий, а Храм Неба являлся подтверждением законности этой власти. Его символическое оформление оказало огромное влияние на архитектуру Дальнего Востока.

В течение почти 500 лет раз в году, в день зимнего солнцестояния, императоры прибывали сюда, чтобы после трёхдневного строгого поста принести Небу щедрые дары. Считалось, что у владыки Поднебесной божественное происхождение, поэтому только император имеет право обращаться к Небесам с молитвами о процветании государства. Властитель заклинал ветер, дождь, жару и холод, чтобы они появлялись именно тогда, когда назначено вековечным природным циклом, — это было залогом хорошего урожая.

Примечания

Ссылки 
 Самый большой культурный Храм в мире
 Фотографии
 Карта

Неба
Неба
Круглые здания
Всемирное наследие в Китае
Здания и сооружения, построенные в 1420 году